

Sigle 
 De Nederlandsche Bank – banca centrale dei Paesi Bassi
 Den norske Bank – banca norvegese
 Deutsche Nationalbibliothek – biblioteca nazionale tedesca
 Deutsche Notenbank – banca centrale della Repubblica Democratica Tedesca
 Deutsches Nachrichten-Büro – agenzia di stampa tedesca
 The Dictionary of National Biography
 Drum and bass – genere di musica elettronica
 Divisione Nazionale B – campionato italiano di pallacanestro
Dual N-Back – programma per aumentare la capacità della memoria di lavoro

Codici 
 DNB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dunbar (Australia)